Vrbojec (makedonska: Vrboec, Врбоец) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Krusjevo, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Vrbojec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vrbojec är kuperad västerut, men österut är den platt. Terrängen runt Vrbojec sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Bel Kamen,  meter över havet,  kilometer väster om Vrbojec. Närmaste större samhälle är Krivogasjtani,  kilometer öster om Vrbojec. 

Trakten runt Vrbojec består till största delen av jordbruksmark. Runt Vrbojec är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Krusjevo (kommun)